Дрелл () — фамилия.

Известные носители:
 Дрелл, Нелли (род. 1979) — эстонская художница.
  (род. 1955) — американский физик, директор SLAC (2007—2012), дочь Сидни Дрелла.
 Дрелл, Сидни (1926—2016) — американский физик-теоретик.